Forkortelsen Na, na eller NA har flere betydninger:

Na er det kemiske symbol for natrium
NA er forkortelsen for Ny Alliance
NA er forkortelsen for Narcotics Anonymous
NA er forkortelsen for National Association
NA er en engelsk forkortelse for Not Available - dansk ikke tilgængelig.
.na er topdomænet i Namibia